Een lapzak is een 
 historische drinkzak, zie Lapzak (drinkgerei)
 historische opbergtas in gebruik bij brandweerlieden, zie Lapzak (brandweer)